Franciaország
Saint-Pantaléon, település Lot megyében
Saint-Pantaléon, település Vaucluse megyében